Lawler ist ein englischer Familienname, den u. a. folgende Personen tragen:

 Brian Lawler (1972–2018), US-amerikanischer Wrestler
 Chris Lawler (* 1943), englischer Fußballspieler
 Eugene Lawler (1933–1994), US-amerikanischer Mathematiker
 Evelyn Lawler (* 1929), US-amerikanische Leichtathletin
 Frank Lawler (1842–1896), US-amerikanischer Politiker
 Gregory F. Lawler (* 1955), US-amerikanischer Mathematiker
 Jerry Lawler (* 1949), US-amerikanischer Wrestler
 Joab Lawler (1796–1838), US-amerikanischer Prediger und Politiker
 Justus George Lawler, US-amerikanischer römisch-katholischer Theologe und Autor
 Louise Lawler (* 1947), US-amerikanische Künstlerin
 Marcus Lawler (* 1995), irischer Leichtathlet
 Mike Lawler (* 1986), US-amerikanischer Politiker

 Ray Lawler (* 1921), australischer Schauspieler, Dramatiker, Produzent und Regisseur
 Raymond Lawler (1888–1946), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Robbie Lawler (* 1982), US-amerikanischer Kampfsportler
 Rod Lawler (* 1971), englischer Snookerspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lawler (Illinois)
 Lawler (Iowa)
 Lawler (Minnesota)

Siehe auch:

 Lawlor